Der Kanton Joux-la-Ville ist ein französischer Wahlkreis im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 42 Gemeinden in den Arrondissements Auxerre und Avallon und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Joux-la-Ville.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 42 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Accolay, Cravant → Deux Rivières

2016: Fusion Sacy, Vermenton → Vermenton

Jouxlaville